Nico se poate referi la:
Nico, prenume
persoane cu pseudinomul Nico:
Klaus Peter Cadsky (1937-2011), caricaturist german
Christa Päffgen (1938-1988), fotomodel german
Nicoleta Matei (n. 1970), cântăreață română de pop

Vezi și 
 Nicolae (dezambiguizare)
 Nicole (dezambiguizare)